Wuthmann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wuthmann (1863–1940), deutscher Konteradmiral
 Rolf Wuthmann (1893–1977), deutscher General der Artillerie